Вирата:

 Вирата — герой древнеиндийского эпоса «Махабхарата».
 Вирата — древнеиндийское царство, описываемое в эпосе «Махабхарата».
 Вирата, Сесар (род. 1930) — политический деятель Филиппин.

См. также 
 Виратапарва — четвёртая книга «Махабхараты»
 Virata Corporation — британская компания